Der Grand Prix Hassan II 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 8. bis 14. April 2002 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Estoril die Estoril Open gespielt, welche genau wie der Grand Prix Hassan II zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war Guillermo Cañas, der das vorherige Jahr als Qualifikant gewann und diesmal die Setzliste anführte. Abermals zog er ins Finale ein, wo er dieses Mal dem Lokalmatador Younes El Aynaoui, der Nummer 2 der Setzliste, unterlag, der seinen vierten Karrieretitel gewann. Im Doppel siegten Michael Hill und Jeff Tarango im Vorjahr, die beide in diesem Jahr mit anderen Partner die beiden am höchsten gesetzten Paarungen ausmachten, aber jeweils vor dem Halbfinale ausschieden. Die ungesetzten Stephen Huss und Myles Wakefield besiegte im Finale die Argentinier Martín Alberto García und Luis Lobo. Es war jeweils ihr erster ATP-Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Casablanca